Judendorf či Jüdendorf je německý název českých sídel:
 Přítkov – část obce Proboštov v okrese Teplice
 Židněves – obec v okrese Mladá Boleslav

Německé názvy sídel v Česku